Гірка — зменшувальне від слова «гора».
 Сортувальна гірка — залізнична станційна споруда для сортування вагонів залежно від місця призначення.
 Американські гірки — атракціон.

Топонім 

 Гірка — річка в Україні
 Гірка — село, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Гірка — зупинний пункт Південної залізниці, Полтавська область, Кременчук

Див. також 
 Гирка — архітектурний елемент
 Гірка (прізвище)
 Гірки — назва кількох населених пунктів в Україні
 Горка — назва кількох населених пунктів у Росії
 Горки (значення) — назва кількох населених пунктів у Росії та Білорусі
 Гора — елемент земного рельєфу